

Alemanha 
Vestfália — região histórica da Alemanha
Reino de Vestfália — estado histórico
Renânia do Norte-Vestfália — estado da Alemanha
Paz de Vestfália — conjunto de tratados de paz

Brasil 
Westfália (Rio Grande do Sul) — município brasileiro do Rio Grande do Sul

Desambiguações de topônimos